Кубок УЕФА 1996/97 — 26-й розыгрыш кубка УЕФА, победителем стал «Шальке 04», обыгравший по пенальти в финале «Интернационале».

Это был последний двухматчевый финал Кубка УЕФА. Начиная с сезона 1997/98 финал Кубка УЕФА состоит из одного матча.

Список участников 
В скобках указано, в каком качестве клуб квалифицировался в свой стартовый раунд турнира:
 н-ый: место в национальном чемпионате
 ОКЛ: обладатели Кубка Лиги (Англия, Франция)
 ФП: Фейр-плей
 ИТ: победители Кубка Интертото
 ОЛЧ: проигравшие в квалификационном раунде Лиги чемпионов

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 17—18 июля, ответные — 24 июля 1996 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 6 августа, ответные — 20 августа 1996 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд 
Первые матчи прошли 10 сентября, ответные — 24—25 сентября 1996 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 
Первые матчи прошли 15 октября, ответные — 29 октября 1996 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 
Первые матчи прошли 19 ноября, ответные — 3 декабря 1996 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 
Первые матчи прошли 4 марта, ответные — 18 марта 1997 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи прошли 8 апреля, ответные — 22 апреля 1997 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1996/97 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1996/97 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1996/97 на сайте RSSSF 

Сезон 1996/97
Футбол в Европе в 1996 году
Футбол в Европе в 1997 году